Мэтт Риддл:
 Мэтт Риддл (род. 1986) — американский рестлер и бывший боец смешанных единоборств.
  — американский музыкант.
  — игрок австралийской лиги по регби. См. также 
  — американский теолог (богослов).